The White Stripes — перший студійний альбом американського дуету The White Stripes, який був випущений 15 червня 1999 року.

Композиції 
 Jimmy the Exploder - 2:29
 Stop Breaking Down - 2:20
 The Big Three Killed My Baby - 2:29
 Suzy Lee - 3:21
 Sugar Never Tasted So Good - 2:54
 Wasting My Time - 2:13
 Cannon - 2:30
 Astro - 2:42
 Broken Bricks - 1:51
 When I Hear My Name - 1:54
 Do - 3:05
 Screwdriver - 3:14
 One More Cup of Coffee - 3:13
 Little People - 2:22
 Slicker Drips - 1:30
 St. James Infirmary Blues - 2:24
 I Fought Piranhas - 3:07

Джерела 
 The White Stripes  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми The White Stripes
Дебютні альбоми 1999
Золоті музичні альбоми
Рок-альбоми